Lo Borg (Cruesa), municipi al departament de la Cruesa (regió de la Nova Aquitània, França)
 Lo Borg (Droma), municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Lo Borg (Òlt), municipi al departament de l'Òlt (regió d'Occitània, França)
 Lo Borg d'Argentau, municipi al departament del Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Lo Borg dau Chapduelh, municipi al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània, França)
 Lo Borg de Combairencha, municipi al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània, França)
 Lo Borg Devisac, municipi al departament de Tarn i Garona (regió d'Occitània, França)
 Lo Borg de Lastic, municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Lo Borg de Sant Andiòu, municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Lo Borg Sant Dalmatz, municipi a la Val Ges, dins de les Valls Occitanes (regió del Piemont, Itàlia)
 Cantó de Lo Borg Devisac, cantó francès al districte de Los Sarrasins del departament de Tarn i Garona
 Cantó de Lo Borg dau Peatge, cantó francès al districte de Valença (departament de la Droma, França)
 Cantó de Lo Borg Sant Andiòu, cantó francès al districte de Privàs (departament de l'Ardecha)
 Cantó de Lo Borg de Valença, cantó al districte de Valença (la Droma, Alvèrnia-Roine-Alps, França)